Dirk (supermarkt), voorheen Dirk van den Broek geheten
 Dirk van den Broek (ondernemer), Nederlands ondernemer, grondlegger van bovenstaande winkelketen